RCM peut signifier :
 RCM une série de trois satellites de télédétection radar de l'Agence spatiale canadienne.
 En Belgique, Le répertoire commenté des médicaments, une publication du Centre belge d'information pharmacothérapeutique.
 Au Québec, il désigne le Rassemblement des citoyens de Montréal, un parti politique municipal qui a été actif de 1974 à 2001.
 En France :
 RCM est aussi l'acronyme de Radio Canal Myrtille, une radio de Lorraine. 
 Au Québec :
 RCM est aussi l'acronyme de Rugby Club de Montréal, un club de rugby à XV de la ville de Montréal. 
 Au Royaume-Uni, le Royal College of Music de Londres.
 A Montpellier, désigne l'association REPAIR CAFÉ MONTPELLIER, qui est adhérente à la fondation REPAIR CAFÉ INTERNATIONAL et initiatrice des ateliers Petits Brico'lous à destination des enfants.

Notes et références